Francesco Focardi – vescovo cattolico italiano
Orazio Focardi – statistico italiano
Sergio Focardi – fisico italiano